Barbour může být:

 Barbour County – dva okresy v USA

příjmení
 Haley Barbour (* 1947) – americký advokát, politik a lobbista
 Ian Barbour (1923–2013) – americký badatel v oblasti vztahu mezi náboženstvím a vědou
 Thomas Barbour ...- biolog

Externí odkazy